Джин — міцний алкогольний напій
 Джин — у ісламі міфологічна істота, одна з трьох категорій створених Аллахом розумних істот
 «Джин» — іспансько-український інді-рок гурт
 Джин-Баїр — гора в Криму.
 Джин-Дере — яр в Криму.
 Джин - песонаж мультфільму студії Disney.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.